Кубок ПФЛ 2006 — 4-й розыгрыш Кубка ПФЛ. Проходил с 9 по 15 ноября 2006 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Участники 
Победители зональных турниров Второго дивизиона сезона 2006 года:
 «Текстильщик-Телеком» (Иваново) — зона «Запад»
 «Спартак-МЖК» (Рязань) — зона «Центр»
 «Спартак» (Владикавказ) — зона «Юг»
 «Носта» (Новотроицк) — зона «Урал-Поволжье»
 «Звезда» (Иркутск) — зона «Восток»

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Итоговая таблица

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший игрок — Сергей Котов («Звезда»)
 Лучший вратарь — Сергей Котов («Звезда»)
 Лучший защитник — Михаил Рожков («Носта»)
 Лучший полузащитник — Денис Клюев («Спартак-МЖК»)
 Лучший нападающий — Денис Чуркин («Звезда»)

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ 2006 на сайте ПФЛ

2006